Cote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Cote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Cote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex